Chwalibogowo ist der Name dreier polnischer Dörfer:
 Chwalibogowo (Strzałkowo) in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Strzałkowo
 Chwalibogowo (Września) in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Września
 Chwalibogowo (Lubień Kujawski) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Lubień Kujawski